Termenul „Steinbach” se poate referi la:

 Localități în:
 Austria: Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark
 Belgia
 Germania: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
 Elveția
 Franța
 Canada
 Ape în:
 Austria
 Germania: Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt

Toponime germane
Nume de familie germane